Vilanöva steht für:
 den emilianischen Namen der Gemeinde Villanova sull’Arda in der Provinz Piacenza, Italien
 den lombardischen Namen der Gemeinde Villanova d’Ardenghi in der Provinz Pavia, Italien